Ganganelli pode referir-se a:
 Ganganelli, Giovanni Vincenzo Antonio (1705-1774), Papa Clemente XIV
 Pseudônimo de Joaquim Saldanha Marinho (1816-1895)
 "O Ganganelli", obra de José Hipolito da Silva Dutra

Desambiguações de antropônimos